Leptothorax — род мелких по размеру муравьёв трибы Formicoxenini из подсемейства Myrmicinae. Около 30 видов.

Распространение 
Всемирное, главным образом Голарктика. В России 6 видов: , , ,  и  и  (Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика).

Описание 
Мелкие муравьи (1—3 мм) жёлтого, рыжего и бурого цвета. Гнёзда в подстилке, в упавших ветках, пнях, в желудях, под камнями. Семьи малочисленные из нескольких десятков особей. Известно несколько социальных паразитов, ранее выделяемых в род .

Систематика 
Род относится к трибе Formicoxenini (Myrmicinae). Около 30 видов. В широкой трактовке включал род  (более 300 видов).

Список видов 

Некоторые виды рода:
  (=, тип указан Bingham, 1903).
 
 
 
 
 
 
 
  (Doronomyrmex)
 
  (Doronomyrmex)
 
 
 
 
  (Doronomyrmex)
 
 
 
  (Doronomyrmex)

Примечания

Литература 
 Mayr, G. 1855: Formicina austriaca. Beschreibung der bisher im oesterreichischen Kaiserstaate aufgefundenen Ameisen nebst Hinzufuegung jener in Deutschland, in der Schweiz und in Italien vorkommenden Ameisen. Verhandlungen des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien, 5: 273–478.
 Bolton, B. 2003: Synopsis and classification of Formicidae. Memoirs of the American Entomological Institute, 71: 1–370.
 Radchenko A. 2004: A review of the ant genera Leptothorax Mayr and Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) of the Eastern Palaearctic. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 50(2): 109–137.

Ссылки 
 Муравьи рода Leptothorax
 http://www.tolweb.org/Leptothorax 

Leptothorax
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Густавом Майром